Maud Chaworthová (2. února 1282 – 3. prosince 1322) byla anglická šlechtična z anglonormanské dynastie Chaworthů.

Život 
Narodila se 2. února 1282 v hrabství Carmarthenshire jako jediné dítě Patrika de Chawortha, barona z Kidwelly, a jeho manželky Isabely z Beauchampu. Její otec zemřel v roce 1283. O tři roky později, v roce 1286, se její matka znovu provdala za Huga Despensera staršího, s nímž měla další děti.

Maud se po otcově skonu stala bohatou dědičkou a schovankou anglické královny Eleonory Kastilské. Její panství po dobu nezletilosti bylo z nařízení krále ve správě Viléma z Valence. Po smrti královny v roce 1290 začal král Eduard I. uvažovat o vhodném sňatkovém spojení. Před 2. březnem 1297 byla Maud provdána za králova synovce a svého vrstevníka Jindřicha z Lancasteru. Manželství bylo požehnáno sedmi potomky a po Maudině smrti 3. prosince 1322 se Jindřich již znovu neoženil.

Vývod z předků

Reference 

Narození v Carmarthenshiru
Narození 2. února
Narození v roce 1282
Úmrtí 3. prosince
Úmrtí v roce 1322
Ženy